Démoniké nebo Démonika (–Démoniké) může být v řecké mytologii:

 Démoniké (dcera Agénora) – dcera Agénora a Epikasty
 Démoniké (Efesos) – milenka galského krále Brenna

Reference